Кэрри Нг (род. 1963 году) — гонконгская актриса. Снялась в более чем 20 телесериалах и 40 фильмах. Прославилась работой в фильмах Категории III, в том числе эротических, где преимущественно исполняла роли властных, роковых женщин с нелёгкой судьбой. Несмотря на большое количество сыгранных постельных сцен, никогда не появлялась на экране обнажённой.

В 1993 году Кэрри Нг стала первой актрисой фильмов Категории III, которая получила престижную кинонаграду — премию «Золотая лошадь».

Биография 
Кэрри Нг родилась в 1963 году в Гонконге. В семье, помимо неё, воспитывались два брата и младшая сестра. Родители Кэрри были из низшего среднего класса: её отец был обычным рабочим, а мать — домохозяйкой.

В 1981 году, когда Кэрри Нг перешла в выпускной класс, она подала заявку на TVB (самый большой гонконгский телеканал) с просьбой записать её на их актёрские курсы. В течение недели она получила от них приглашение на собеседование. Кэрри так нервничала, что почти уже решила не идти туда, а когда пришла, обнаружила, что она — всего лишь одна из нескольких тысяч потенциальных актрис, претендующих на одно из 30 мест, предложенных каналом.

Через два месяца после её прослушивания Кэрри Нг позвонили и пригласили в класс. Родители девушки не разделяли её веру в успешную телекарьеру и были решительно против того, чтобы из-за работы она оставила школу. Однако в конечном итоге они дали согласие на то, чтобы дочь попробовала осуществить свою мечту. После окончания актёрских курсов её поместили в каталог актёров студии. Для Кэрри это была ошеломляющая правда, открывшая ей глаза на некоторые вещи — роли, которые она получала, были совсем маленькие, позволявшие сказать всего одну или две реплики за эпизод. Кроме того, примерно в то время мастер по гриму на телевидении сказала начинающей актрисе, что никакой грим в мире не сможет заставить её выглядеть привлекательной, что сильно впечатлило девушку.

Для Кэрри как будто ничего не изменилось со времен её детства, но она была терпеливой и твердо следовала намеченному плану преуспеть в деле, которое так упорно не желало ей покоряться. За следующий год Кэрри смогла добраться до позиции актрис «второго эшелона». За это время она смогла многому научиться от актрис «первой строки». Кэрри повысилась до небольших ролей со строчками, которые никто просто не хотел брать. В основном это были старлетки, уводящие мужей и обманывающие их жен.

Кэрри Нг признает, что это были сложные времена, даже люди на улицах могли легко обругать её только из-за действий её героинь. Те годы серьёзно подорвали самооценку Кэрри, но она оставалась непреклонной в своей мечте. В 1987 году в возрасте 24 лет Кэрри приняла мужественное решение уйти из TVB в поисках карьеры в большом кино. Её первой ролью была эпизодическая роль медсестры, но она быстро продвинулась к большим и ведущим ролям.

В фильме «Город в огне» (City on Fire) она сыграла девушку героя Чоу Юньфата и продемонстрировала образец сильнейшей игры, ясно показав, что имеет большой талант, который надо только показать людям. Вскоре после этого проекты посыпались на неё, как из рога изобилия. Она получила центральную роль в ленте Кирка Вонга «Gunmen», истории воюющих наркосиндикатов в 1920-х годах в Китае, и её игра помогла поднять уровень фильма намного выше его среднего статуса. За этими картинами последовала жесткая тюремная драма «The First Time is the Last Time» (1989), где Кэрри играла ангела возмездия, упеченного за решетку за то, что устроила кровавую расправу с убийцами её парня.

По мере того, как Кэрри становилась все более известной, конфликты насчет её внешности начали постепенно угасать. Возможно, это произошло из-за периода изменений ценностей Азии, когда один идеал внешности начинал сменяться другим. Кэрри же фокусировалась только на персонаже, который она должна была сыграть. Если ей нравилась роль, её не волновало, насколько опытным был режиссёр, собиравшийся ставить этот фильм.

Единственной проблемой было то, что Кэрри продолжала получать одни и те же предложения на одинаковые роли «напуганных женщин». Так что, чтобы избежать повторения пройденного, Кэрри несколько раз появлялась в комедиях типа «Skinny Tiger, Fat Dragon» и «A Fishy Story». С удачными ролями вроде «The First Time is the Last Time» пришли номинации на «Golden Horse», давшие продюсерам, которым нужна была ведущая актриса, открытые намеки на приглашение к себе в фильм Кэрри Нг. Одним из таких людей был Вонг Джинг, который предложил ей сценарий под названием «The Naked Killer». Он предложил ей роль Принцессы, соблазнительной убийцы-лесбиянки. Это была очередная «плохая девчонка», но на этот раз Кэрри не чувствовала, что её карьера находится под угрозой. В основном это произошло из-за того, что огромные мегахиты вроде голливудского «Основного инстинкта» делали большую кассу в Гонконге и убедили зрителей в том, что на это стоит смотреть менее осуждающим взглядом. Даже Кэрри Нг увидела в этом вдохновение, особенно в героине Шэрон Стоун. В интервью, которое появилось в «Affairs Magazine», Кэрри признавалась: «Персонаж Шэрон показал, что женская жадность и похоть были всего лишь прикрытием для глубоко сидящего инстинкта выживания и доминирования. Для меня любая роль, в которой есть эта примитивная агрессия — вызов, на который надо ответить».

В конце 1992 года к Кэрри обратился продюсер Деннис Чан, бывший ассоциированным продюсером в «Naked Killer» с предложением поработать в картине, которую он назвал «Attraction of the Naked Body». Кэрри прочитала сценарий, он ей понравился, и она вернула его Чану с предложением переписать его под неё. Результатом стала картина «Remains of a Woman», стильный триллер III категории. Но, несмотря на его некоторые заманчивые элементы, картина с треском провалилась в Гонконге, оставаясь в прокате всего на пару недель. Но неожиданно картину полюбили в Тайване, так что она сделала там неплохую кассу.

Многими месяцами позже Кэрри узнала новость, что её выдвигают на номинацию на премию «Золотая лошадь» как лучшую актрису. Никогда раньше в Гонконге ни один фильм III категории не выдвигался на соискание какой-либо награды, и больше всех этому факту удивилась сама Кэрри Нг. Но это был только небольшой шок по сравнению с тем, что случилось дальше — именно Кэрри в итоге получила этот приз. Это была победа, которая не только застала врасплох всю киноиндустрию, но и саму Кэрри. Она настолько обрадовалась, что неожиданно расплакалась на сцене при награждении и не смогла произнести традиционную благодарственную речь, так что ей пришлось сделать это позже в церемонии, выйдя на сцену ещё раз.

После церемонии она сказала репортерам: «Эта награда значит разные вещи для разных людей, но для меня это одна из самых важных вещей, которые случались за всю мою жизнь. Она венчает все 12 лет моей тяжелейшей работы». Эффект от работы Кэрри уже чувствовался. Но все равно оставался вопрос, как фильм III категории допустили даже до номинаций? Кэрри Нг сама считает, что члены жюри наконец-то отбросили своё предубеждение и начали смотреть на претендентов не только исходя из героев, которых они играют, но и собственно их актёрской игры. Её объяснение, возможно, не так далеко от истины, так как в скором времени Энтони Вонг получил награду за лучшую мужскую роль в фильме III категории «The Untold Story». И именно победа «Remains of the Woman» заставила наконец-то обратить внимание жюри на триллеры III категории.

1993 год стал вершиной успеха Кэрри Нг. Последующие несколько лет принесли ей лишь мало запоминающиеся роли во второстепенных фильмах. А в начале XXI века актриса стала намного меньше сниматься в кино: за период с 2000 по 2012 год она снялась лишь в пяти полнометражных фильмах.

Фильмография 

 Once Upon a Rainbow (1982)
 Young Cops (1985)
 To Err is Humane (1987) … Lai
 City on Fire (1987) … Hung
 You OK, I’m OK! (1987) … Morlin
 Life Is a Moment (1987) … Accosts Fong at gate
 That Enchanting Night (1987) … Lily
 Mistaken Identity (1988)
 The Diary of a Big Man (1988) … Lam Ka Lai
 Mister Mistress (1988)
 He Who Chases After the Wind (1988)
 Fury (1988) … Ngao
 Mother Vs Mother (1988) … Ling
 It’s No Heaven (1988)
 One Way Ticket to Bangkok (1988)
 Call Girl '88 (1988) … Shan Shan
 Gunmen (1988) … Cho Chiao
 The First Time Is the Last Time (1989) … Crazy Bitch Winnie
 Fight to Survive (1989)
 The Nobles (1989) … Joy
 Missing Man (1989) … Ling
 A Fishy Story (1989) … Actress in musical
 Sentenced to Hang (1989) … Lai / Lily
 Family Day (1990) … Fatty’s wife
 Fire Phoenix (1990)
 Skinny Tiger and Fatty Dragon (1990) … Lai
 Forsaken Cop (1990) … Helen
 Blood Stained Tradewind (1990) … Fang
 The Dragon Fighter (1990)
 Return Engagement (1990) … Tin’s wife
 The Dragon from Russia (1990) … Huntress
 Queen’s Bench III (1990) … Lawyer Wu
 Big Brother (1990) … Inspector May Sum
 The Ultimate Vampire (1991)
 Weakness of Man (1991) … Baby
 Au Revoir, Mon Amour (1991) … Mui-Yi’s aunt
 Sex and Zen (1991) … Gu Xian Niang / Mistress Ku
 Midnight Conjure (1991) … Siu Gwan
 A Rascal’s Tale (1991)
 Crystal Hunt (1991) … Lisa
 Cheetah on Fire (1992) … Ann
 Angel Terminators (1992)
 Misty (1992)
 Gun n' Rose (1992) … Carrie
 Justice, My Foot! (1992) … Yang Hsiu Chen / Yeung Sau Chan
 Sex and Curse (1992)
 My Americanize Wife (1992)
 Angel Hunter (1992) … Sister Man Ying
 Ladies Killer (1992) … Tinni Feng
 Hero Dream (1992) … Kiki
 Mountain Warriors (1992)
 Taking Manhattan (1992) … Chung’s wife
 Best of the Best (1992) … Hung
 Changing Partner (1992) … Li

 Naked Killer (1992) … Princess
 The Twilight of the Forbidden City (1992) … Chiu Fung
 Famous Prostitute — Sadly Fall, Liu Ru Shih (1992) … Miss Shiu
 Mission of Justice (1992) … Colonel Carry Pai
 The Magic Touch (1992) … Insp Fong Fong Fong [cameo]
 Call Girl '92 (1992) … Liza
 A Modern Love Story (1993)
 Thrilling Story (1993)
 Fatal Seduction (1993)
 C’est La Vie Mon Cheri (1993) … Yau Ling
 Warriors: The Black Panther (1993) … Madam Rose
 Remains of a Woman (1993) … Judy Yu
 The Incorruptible (1993) … Siu Tsui
 Days of Tomorrow (1993) … Nancy
 Young Wisely 2 (1994)
 Modern Romance (1994) … Liza
 The Inside Track (1994)
 Right Here Waiting… (1994) … Chan Cong Mui
 The Lovers (1994) … Sin Yuk Ting
 Rock N’Roll Cop (1994) … Hou-Yee / Hao Yee
 Give and Take (1994) … Miss Yellow
 One and a Half (1995) … Ji Ha
 Police Confidential (1995) … Lau Suk Wai
 Candlelight’s Woman (1995) … Lam Hung-Che
 The Armed Policewoman (1995) … Madam Chu Lai Yeh
 Passion Unbounded (1995) … Miss Tong / So Pooi
 Mahjong (1996) … Angela
 Evil Instinct (1996)
 Stooge, My Love (1996) … Hua Tien Qiao
 Thunder Cop (1996) … Li Ka Lai/Honey
 The Eighth (1996)
 Deadly Illusion (1998) … Li Yuen-Wah
 Raging Angels (1998)
 Faces of Horror (1998)
 My Beloved (1999) … Yuk-kam
 Yeung Yuet Lau Story (1999)
 The Kid (1999) … Wong Mei Lan
 Ghost Promise (2000) … Cousin Tee
 Love or Kill (2000)
 Superstar in Running (2000)
 Ghost Meets You (2000) … Ting Kwok-Sum
 Diamond Hill (2000) … May’s mother
 X-Cop Girls (2000) … Captain Wendy Wu
 The Warning Time (2000) … Lotus Ho
 Let It Be (2000)
 Sex Medusa (2001) … Grace
 Glass Tears (2001) … Cho’s mother
 Red Nights (2009) … Carrie Chan
 Hi, Fidelity (2011) … Sammi Ho/Pinky

Примечания